Kennedy je priimek več oseb:
 Alison Louise Kennedy (*1965), škotska pisateljica
 Arthur Kennedy (1914—1990), ameriški igralec
 Bap Kennedy (Martin Christopher Kennedy) (1962—2016), irski pevec, kantavtor
 Brian Kennedy (*1966), irski pevec, kantavtor
 Burt Kennedy (1922—2001), ameriški scenarist in režiser
 Caroline Bouvier Kennedy (*1957), ameriška pravnica, publicistka in diplomatka
 Charles rann Kennedy (1871—1950), angleško-ameriški dramaturg
 Dave Kennedy (*1953), irski dirkač Formule 1
 Edward Kennedy (Ted Kennedy) (1932—2009), ameriški politik, senator
 Ethel Kennedy (née Skakel) (*1928), ameriška zagovornica človekovih pravic
 George Kennedy (1881—1921), nekdanji lastnik hokejskega kluba Montreal 
 George Kennedy (1925—2016), ameriški igralec
 George Kennedy (1799—1870), ustanovitelj mesta Georgetown, Ontario, Kanada
 George Kennedy (1919—1979), avstralski igralec avstralskega nogometa
 George A. Kennedy (*1928), ameriški klasični filolog, prof. klasične retorike in književnosti
 George A. Kennedy (sinolog) (1901—1960), ameriški univerzitetni profesor, profesor kitajščine na Univerzi Yale
 George Kennedy (1927—2003), kanadski politik
 Jacqueline Kennedy Onassis (1929—1994), ameriška urednica in publicistka, žena predsednika J.F.Kennedya
 Jayne Kennedy (*1951), ameriška igralka
 John F. Kennedy (1917—1963), 35. predsednik ZDA
 John F. Kennedy ml. (1960—1999), odvetnik, novinar in založnik 
 John Noble Kennedy (1893—1970), britanski general
 Joseph P. Kennedy (1888—1969), ameriški diplomat
 Joseph P. Kennedy mlajši (1915—1944), ameriški pomorski častnik in vojaški pilot
 Joshua Kennedy (*1982), avstralski nogometaš
 Kathleen Kennedy (*1953), filmska producentka, predsednica Lucasfilma
 Madge Kennedy (1891—1987), ameriška igralka
 Merna Kennedy (1908—1944), ameriška igralka
 Nigel Kennedy (*1956), angleški violinist
 Robert F. Kennedy (1925—1968), ameriški politik
 Thomas Fuller Kennedy (1892—1958), britanski general

Glej tudi 
 Družina Kennedy